Inous peut désigner:
 Les Innus ou Montagnais-Naskapis, peuple autochtone originaire de l’est de la péninsule du Labrador, au Canada.
 Inous, localité de Laconie (Grèce), qui fut entre 1999 et 2010 le nom d'un dème (municipalité) dont le siège était Sellasie